Okou, duo franco-allemand créé en 2006 de soul teintée de folk et de pop.
 Margaux Okou-Zouzouo, joueuse française de basket-ball.
 Gnakouri Okou ou Kaaris, rappeur français.